Tenisový turnaj ATP Estoril Open 2012 se konal ve dnech 28. dubna až 6. května v portugalském Estorilu. Dějištěm byl areál Estádio Nacional s otevřenými antukovými dvorci v Oeirasu. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250. Odměny činily 450 000 EUR.

Singlový titul obhájil vítěz loňského ročníku Argentinec Juan Martín del Potro. Titul ve čtyřhře obhájil Nizozemec Jean-Julien Rojer, když vytvořil pár s Pákistáncem Ajsámem Kúreším.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli v úvodním kole volný los.
  'Juan Martín del Potro (vítěz)
  Richard Gasquet (finále)
  Stanislas Wawrinka (semifinále)
  Albert Ramos (semifinále)
  Denis Istomin (2. kolo, skreč)
  Robin Haase (čtvrtfinále)
  Albert Montañés (čtvrtfinále)
  Flavio Cipolla (2. kolo)

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi do hlavní soutěže divokou kartu:
  Gastão Elias
  João Sousa
  Pedro Sousa

Následující hráč obdržel do hlavní soutěže zvláštní výjimku:
  Attila Balázs

Následující hráči se probojovali do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Iñigo Cervantes
  Javier Martí
  Daniel Muñoz-de la Nava
  Iván Navarro

Odhlášení 
  Carlos Berlocq
  Juan Ignacio Chela
  Gaël Monfils

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

|RD1-seed03=WC
|RD1-team03= P Sousa
|RD1-score03-1=77
|RD1-score03-2=1
|RD1-score03-3=2
|RD1-seed04=
|RD1-team04= R Machado
|RD1-score04-1=63
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3=6

|RD1-seed05=SE
|RD1-team05= A Balázs
|RD1-score05-1=3
|RD1-score05-2=4
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= B Reynolds
|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=
|RD1-team07= M Ebden
|RD1-score07-1=2
|RD1-score07-2=3
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=7
|RD1-team08= A Montañés
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=

|RD1-seed11=Q
|RD1-team11= I Navarro
|RD1-score11-1=77
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=
|RD1-team12=
|RD1-score12-1=65
|RD1-score12-2=2
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=
|RD1-team13= I Andrejev
|RD1-score13-1=4
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=3
|RD1-seed14=Q
|RD1-team14= I Cervantes
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=3
|RD1-score14-3=6

|RD1-seed15=
|RD1-team15= S Bolelli
|RD1-score15-1=3
|RD1-score15-2=2
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=6
|RD1-team16= R Haase
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=1
|RD2-team01= JM del Potro
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=
|RD2-team02= R Machado
|RD2-score02-1=1
|RD2-score02-2=0
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=
|RD2-team03= B Reynolds
|RD2-score03-1=6
|RD2-score03-2=4
|RD2-score03-3=3
|RD2-seed04=7
|RD2-team04= A Montañés
|RD2-score04-1=4
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=6

|RD2-seed05=3
|RD2-team05= S Wawrinka
|RD2-score05-1=77
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=Q
|RD2-team06= I Navarro
|RD2-score06-1=65
|RD2-score06-2=1
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=Q
|RD2-team07= I Cervantes
|RD2-score07-1=7
|RD2-score07-2=4
|RD2-score07-3=2
|RD2-seed08=6
|RD2-team08= R Haase
|RD2-score08-1=5
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=6

|RD3-seed01=1
|RD3-team01= JM del Potro
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=7
|RD3-team02= A Montañés
|RD3-score02-1=2
|RD3-score02-2=2
|RD3-score02-3=

|RD3-seed03=3
|RD3-team03= S Wawrinka
|RD3-score03-1=6
|RD3-score03-2=6
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=6
|RD3-team04= R Haase
|RD3-score04-1=1
|RD3-score04-2=4
|RD3-score04-3=

|RD4-seed01=1
|RD4-team01= JM del Potro
|RD4-score01-1=77
|RD4-score01-2=6
|RD4-score01-3=
|RD4-seed02=3
|RD4-team02= S Wawrinka
|RD4-score02-1=62
|RD4-score02-2=4
|RD4-score02-3=
}}

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (vítězové)  Eric Butorac /  Bruno Soares (1. kolo)
  Paul Hanley /  Marcelo Melo (čtvrtfinále)
  Julian Knowle /  David Marrero ''(finále)

 Pavouk 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= A Kúreší  J-J Rojer
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=[10]
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= G Elias  J Sousa
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=[4]

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= S Bolelli  A Ramos
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= TC Huey  D Inglot
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=3
| RD1-team05= P Hanley  M Melo
| RD1-score05-1=712
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=[10]
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= J Delgado  K Skupski
| RD1-score06-1=610
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=[6]

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= T Bednarek  M Ebden
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2='''6
| RD1-score07-3=[9]
| RD1-seed08= 
| RD1-team08=

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2012
Portugal Open